Хобокен има више значења:
 Хобокен
 Хобокен (Џорџија)